Терм-Маньоа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Кастельно-Маньоак. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65442.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 80 км юго-западнее Тулузы, в 45 км к востоку от Тарба.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 196 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 108 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 78 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 78 активных жителей работали 72 человека (34 мужчины и 38 женщин), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 30 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Св. Роха

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи